Ein Westernpad ist eine dicke Satteldecke beim Westernreiten, die als Polster zwischen Westernsattel und Pferd dient. Zum Schutz des Pads sind an möglichen Scheuerstellen durch den Sattel Lederstreifen aufgenäht. Das Pad schützt den Sattel auch vor Schweiß und gleicht kleinere Passfehler des Sattels aus.

Westernreiten
Reitsattel
Technische Textilie